In 2014/15 werd het 114e seizoen van de Nemzeti Bajnokság gespeeld, de hoogste Hongaarse voetbalcompetitie. De competitie werd gespeeld van 25 juli 2014 tot 30 mei 2015.

Veranderingen
Mezőkövesd en Kaposvár degradeerden eind vorig seizoen en werden vervangen door de kampioen van de Nemzeti Bajnokság II,  Nyíregyháza en de vicekampioen Dunaújváros.

Eindstand

Topschutters

Kampioen

Externe links
 RSSSF

Hongaars voetbalseizoen
Competitievoetbal 2014/15